Robert Olivo – aktor o pseudonimie Ondine
 Ondine – tytuł filmu produkcji USA
 „Ondine” – nazwa francuskich okrętów